Лэкрэмьоара Перижок () — румынская боксёрша. Чемпионка Европы 2019 года. Призёр чемпионата мира 2022 года.  Четырёхкратная чемпионка Румынии по боксу

Карьера 
Начиная с 2015 года она четыре года подряд становилась чемпионкой национального чемпионата по боксу среди женщин.

На 10-м чемпионате мира по боксу среди женщин в Индии, в поединке второго раунда она уступила ирландской спортсменке Микаэле Уолш, и покинула турнир.

В 2019 году Лэкрэмьоара приняла участие в чемпионате Европы по боксу, который состоялся в Испании. Она добралась до финала, в котором победила свою соперницу из России Карину Тазабекову и завоевала титул чемпионки Европы.

Примечания

Ссылки 

Боксёры Румынии
Женщины-боксёры
Чемпионы Европы по боксу